Shades 1968-1998 – 4-płytowy box set zespołu Deep Purple wydany 16 marca 1999. Album zawiera rzadkie edycje oraz wersje singlowe utworów z lat 1968–1998. Całość została poddana dokładnej obróbce cyfrowej.

Lista utworów

CD 1

CD 2

CD 3

CD 4

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy kompilacyjne Deep Purple
Albumy muzyczne wydane w roku 1999